Мусачево — название населённых пунктов в Болгарии:

 Мусачево — село в Софийской области.
 Мусачево — село в Старозагорской области.